Міжнародні Авіалінії України
 Міжнародна асоціація україністів